

Фор-Корнерс — переписна місцевість, штат Флорида
 Фор-Корнерс — переписна місцевість, штат Меріленд
 Фор-Корнерс — переписна місцевість, штат Монтана
 Фор-Корнерс — переписна місцевість, штат Орегон
 Фор-Корнерс — переписна місцевість, штат Техас